est la formule brute de plusieurs isomères.

Flavanone
 poriol, numéro CAS 
 sakuranétine, numéro CAS 
 isosakuranétine, numéro CAS